Zacherl ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Zacherl (* 1985), österreichische Schauspielerin
 Franz Xaver Zacherl (1772–1849), bayerischer Brauer und Mälzer
 Hans Zacherl (1889–1968), österreichischer Gynäkologe
 Johann Zacherl (1814–1888), österreichischer Fabrikant
 Josef Zacherl (1867–1939), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CSP)
 Michael Karl Zacherl (1905–1990), österreichischer Chemiker
 Ralf Zacherl (* 1971), deutscher Koch